Гояния () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Население составляет 	2 116 730	 человек (на 2010 год). Площадь — 	6 750,642	 км². Плотность населения — 	313,56	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 11 175 084 778,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5982,75 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,802 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Абадия-ди-Гояс
 Апаресида-ди-Гояния
 Арагояния
 Бела-Виста-ди-Гояс
 Бонфинополис
 Калдазинья
 Гоянира
 Гоянаполис
 Гояния
 Гуапо
 Идроландия
 Леополду-ди-Бульойнс
 Нерополис
 Санту-Антониу-ди-Гояс
 Сенадор-Канеду
 Терезополис-ди-Гояс
 Триндади

Микрорегионы штата Гояс